Miejscowości w USA:
 Moline – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Moline – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Elk
Gminy w USA:
 Moline (ang. Moline Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island